Niemcy:
 Wiendorf – dzielnica Könnern
 Wiendorf – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock